Андре́й Спиридо́нов:
 Спиридонов, Андрей Васильевич (род. 1984) — российский хоккеист.
 Спиридонов, Андрей Владимирович (род. 1982) — казахстанский хоккеист.